Натуральне число 282
 282 рік до нашої ери
 282 рік нашої ери